«Rock Me» puede referirse a:

Música 
 «Rock Me» (1967), canción de Steppenwolf.
 «Rock Me» (1976), canción de ABBA.
 «Rock Me» (1989), canción de Riva.
 «Rock Me» (2011), canción de Melanie C.
 «Rock Me» (2012), canción de One Direction.
variante
 Rock Me Amadeus (1985), canción del cantante austríaco Falco.